

Resultados por Concelho 

Os resultados nos concelhos do Distrito de Bragança foram os seguintes:

Alfândega da Fé

Bragança

Carrazeda de Ansiães

Freixo de Espada à Cinta

Macedo de Cavaleiros

Miranda do Douro

Mirandela

Mogadouro

Torre de Moncorvo

Vila Flor

Vimioso

Vinhais 

Bragança
Legislativas 2011